Junin steht für
einen Lehrergrad im Ninjutsu, siehe Jūnin

den Nachnamen folgender Personen:
Alexei Wladimirowitsch Junin (* 1985), russischer Eisschnellläufer

Junín bezeichnet:
in Argentinien
eine Stadt in der Provinz Buenos Aires, siehe Junín (Buenos Aires)
einen Ort in der Provinz Mendoza, siehe Junín (Mendoza)
einen Ort in der Provinz Neuquén, siehe Junín de los Andes
eine Verwaltungseinheit der Provinz Buenos Aires, siehe Partido Junín
eine Verwaltungseinheit der Provinz Mendoza, siehe Departamento Junín (Mendoza)
eine Verwaltungseinheit der Provinz San Luis, siehe Departamento Junín (San Luis)

in Bolivien
einen Ort im Departamento Santa Cruz, siehe Junín (Bolivien)

in Ecuador
einen Ort in der Provinz Manabí, siehe Junín (Ecuador)
einen Kanton der Provinz Manabí, siehe Junín (Kanton)

in Kolumbien
einen Ort im Departamento Amazonas, siehe Junín (Amazonas)
eine Verwaltungseinheit im Departamento Cundinamarca, siehe Junín (Cundinamarca)
einen Ort im Departamento Magdalena, siehe Junín (Magdalena)
einen Ort im Departamento Nariño, siehe Junín (Nariño)
einen Ort im Departamento Putumayo, siehe Junín (Putumayo)
einen Ort im Departamento Tolima, siehe Junín (Tolima)

in Peru
eine Region in Peru, siehe Region Junín
eine Provinz in Peru, siehe Provinz Junín
einen Distrikt in Peru, siehe Distrikt Junín
eine Stadt in Peru, siehe Junín (Stadt)

in Venezuela
eine Gemeinde im Bundesstaat Táchira, siehe Junín (Venezuela)